Felicjan Sypniewski – naturalista, botanico, entomologo, malacologista, algologo e filosofo polacco
 Feliks Sypniewski – pittore e artista polacco
 Igor Sypniewski – ex calciatore polacco 
 Marian Sypniewski – ex schermidore polacco